Mortier (wapen), een stuk artillerie met een zeer korte, in een hoek van meer dan 45° geplaatste afvuurpijp
 Vijzel (vermaler) (ook: mortier), een beker met stamper die gebruikt wordt om te vermalen en vermengen
 Mortierbom, een soort vuurwerk
 Mortier (orgelbouwer), een familiebedrijf te Antwerpen dat dansorgels vervaardigde
 Covens en Mortier, Nederlands uitgeverij
 Mortier prentbijbel, bijbelvertaling met prenten uitgegeven door Pieter Mortier (1700)
Plaatsen
 Mortier (België), een deelgemeente van de Belgische gemeente Blegny
 Mortier (Canada), een dorp op het Canadese eiland Newfoundland
 Fox Cove-Mortier, de gemeente waartoe bovenvermeld dorp behoort
Personen
 Daniël Mortier, voormalig BRT-sportjournalist
 Erwin Mortier, Vlaams schrijver
 Freddy Mortier, Vlaams hoogleraar
 Gerard Mortier, voormalig Belgisch opera-intendant
 Guy Mortier, een Belgisch journalist en televisiefiguur
 Marc Mortier, voormalig directeur-generaal en gedelegeerd bestuurder van Flanders Expo
 Odilon Mortier, een Vlaams acteur